White Power steht für

 White Power, eine rassistische Bewegung.
 White Power Suspension, ehemaliger niederländischer Hersteller von Fahrwerksteilen, siehe WP Suspension